Ка́ртеш — мыс на северном берегу Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря, по которому названы:
 Беломорская биологическая станция Зоологического института РАН имени О. А. Скарлато «Мыс Картеш» (создана в 1957 году)
 Научно-исследовательское судно «Картеш»